

Мироново — село, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Мироново — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Мироново — село, Шелопугінський район, Забайкальський край

Див. також 
 Миронове